San Diego Open 2022 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Barnes Tennis Center i San Diego, Californien, USA i perioden 10. - 16. oktober 2022. Det er den første udgave af San Diego Open. Turneringen er en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500.

Damesingletitlen blev vundet af topseedede Iga Świątek, som i finalen besejrede kvalifikanten Donna Vekić med 6-3, 3-6, 6-0, og som dermed vandt sin ottende WTA-turnering i 2022 og den 11. WTA-titel i sin karriere. Det var samtidig Świąteks fjerde turneringssejr i USA i denne sæson efter triumferne i Indian Wells, Miami og US Open tidligere på året. Med finalesejren nåede Świątek op på 64 vundne kampe på WTA Tour 2022, hvilket var det højeste antal på en sæson siden Serena Williams i 2013 vandt 78 kampe. 

I damedoubleturneringen sejrede Coco Gauff og Jessica Pegula efter finalesejr på 1-6, 7-5, [10-4] over Gabriela Dabrowski og Giuliana Olmos. Gauff og Pegula vandt dermed deres tredje turneringssejr i 2022 efter at de tidligere på sæsonen havde vundet WTA 1000-turneringerne i Doha og Toronto. Gauff opnåede sin sjette WTA-titel i double, idet hun tidligere havde vundet tre titler med Catherine McNally som makker, mens triumfen var Pegulas femte turneringssejr i double på WTA Tour – alle vundet i 2022.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 757.900 og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 16 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 12. september 2022 (fire uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 24 spillere spillede om de sidste seks pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 San Diego Open 
 WTA - San Diego 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022